

Cinéma 

 Le Coup de grâce est un film de Jean Cayrol et Claude Durand sorti en 1964 ;
 Le Coup de grâce est un film de Volker Schlöndorff, adapté du roman de Marguerite Yourcenar et sorti en 1976.

Littérature 

 Le Coup de grâce est un roman de Joseph Kessel paru en 1931 ;
 Le Coup de grâce est un roman de Marguerite Yourcenar paru en 1939 ;
 Le Coup de grâce, une nouvelle d'Ambrose Bierce.

Voir aussi